Carmageddon — серия компьютерных игр в жанрах аркадных гонок и гонок на выживание. В серию входят 4 игры, первая из которых вышла в 1997 году, а последняя — Carmageddon: Max Damage — в 2016 году.

Состав

История 
Первая игра в серии была выпущена в 1997 году. Годом позже последовал выход продолжения под названием Carmageddon II: Carpocalypse Now. Обе игры были разработаны компанией Stainless Games. В 2000 году была выпущена Carmageddon TDR2000, которая была разработана Torus Games. В 2011 году Stainless Games выкупила у прежнего владельца, Square Enix, права на серию и приступила к разработке новой игры. Carmageddon: Reincarnation была выпущена в раннем доступе Steam в 2014 году, а полноценный релиз состоялся в 2015 году. В 2016 году данная игра была выпущена на консолях PlayStation 4 и Xbox One с подзаголовком Max Damage и под ним же стала распространяться и на ПК. В 2018 году компания THQ Nordic выкупила у Stainless Games все права на серию Carmageddon.

Примечания